TDU steht als Abkürzung für:

 Türkisch-Deutsche Universität
 Test Drive Unlimited, ein Computerspiel der Serie Test Drive

TDU